Ел Бонито има више значења:

 Ел Бонито, Ел Кањон Бонито (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бонито (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бонито (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бонито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику